Balong peut désigner :
 Bafaw-balong, une langue bantoue du Cameroun ;
 les Balong, un groupe ethnique bantou du Cameroun.